Sommerlatte ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmann Sommerlatte (1907–1987), preußischer Landrat
 Horst Sommerlatte (* 1940), deutscher Industrie-Designer, Hochschullehrer an der Kunsthochschule der Universität Kassel
 Louis Sommerlatte (1813–1862), deutscher Kaufmann

 Ulrich Sommerlatte (1914–2002), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent

Siehe auch:
 Sommerlath, Sommerlad
 Kurt Sommerlatt (1928–2019), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Sommerlatt, früher auch Somerlate, Name eines aus Thüringen stammenden Adelsgeschlechts